Абубака́р Ала́зович Арсама́ков (9 сентября 1956, село Тогус, Георгиевский район, Южно-Казахстанская область — 14 ноября 2020) — был президентом Московского индустриального банка (с 23 апреля 1998 по 22 января 2019 года). Заслуженный экономист Российской Федерации (2017), кандидат экономических наук (2002).

Биография 
Родился 9 сентября 1956 в селе Тогус Казахской ССР. 

 С 1974 по 1976 проходил службу в Советской армии (в/ч 18216).
 В 1982 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева по специальности «промышленное и гражданское строительство».
 С 1982 по 1987 работал в Москворецком отделении Московской городской конторы Стройбанка СССР. Сначала рядовым сотрудником, а затем старшим инженером.
 В марте 1987 году назначен на должность ведущего инженера Управления инженерно-строительного контроля агропромышленного комплекса Российской республиканской конторы Госбанка СССР.
 С 1988 по 1990 работал в Российском республиканском банке Агропромбанка СССР, где прошёл путь от старшего ревизора до заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления.
 В 1990 году являлся Управляющим Железнодорожным отделением Промстройбанка СССР г. Москвы.
 С ноября 1990 по май 1994 занимал пост Управляющего Железнодорожным филиалом Московского Индустриального банка.
 В 1993 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «экономист по международным экономическим отношениям».
 С 1994 по 1997 являлся Председателем Правления Коммерческого банка «Стайл-Банк».
 С 1997 по 1998 занимал поочередно должности Первого Вице-Президента, Вице-Президента и Исполняющего обязанности Президента АКБ «Московский Индустриальный банк».
 С апреля 1998 по январь 2019 время являлся Президентом акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный банк » (ПАО) до момента процедуры санации и смены руководства ЦБ.

Абубакар Арсамаков — действующий член Совета Московского банковского Союза, член Совета Представителей уполномоченных банков Правительства Москвы, лауреат ряда профессиональных программ и конкурсов («Банкир-2000», «Финансист-2001», «Менеджер года в банковской сфере — 2013», «Лучший банкир России» по итогам 2007 года).

С 2009 по 2015 годы возглавлял Деловой совет по сотрудничеству с Афганистаном при ТПП России.

В 2015—2016 годах в составе делегации Министерства промышленности и торговли участвовал во многих торгово-промышленных диалогах с официальными лицами и представителями бизнеса Японии, Ирана, Бахрейна. В составе официальной делегации Совета муфтиев России встречался с королём Бахрейна и премьер-министром Катара по проблемам создания в России института исламского банкинга.

Под личным контролем президента Московского индустриального банка А. А. Арсамакова в 2014 году была реализована просьба Центрального банка Российской Федерации об организации приёма и обслуживания банковских карт «Золотая корона», эмитированных Национальным банком Республики Южной Осетии, в банкоматах ПАО «МИнБанк». По оценке Банка России, завершение этой работы стало одним из важных этапов формирования системы безналичных расчётов и становления банковской системы в Южной Осетии.

В 2016 году пытался баллотироваться по партийному списку в Госдуму от «Справедливой России» в Воронежской области, но проиграл. Сама партия не получила ни одного мандата. 

Абубакар Арсамаков  — автор ряда научных трудов и публикаций в СМИ на финансово-экономические темы. В 2002 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Оптимизации управления финансово-банковской системой для устойчивого развития региональной экономики». Предложенные им модели и методики описания и расчёта экономической устойчивости и эффективности деятельности коммерческих банков с учётом рисков внедрены в практической деятельности Московского Индустриального банка. А результаты работ Арсамакова, связанные с оптимизацией управления финансовыми потоками, проектными и инвестиционными рисками при сотрудничестве банка с предприятиями ВПК, внедрены на Заводе имени Дегтярева и Ковровском электромеханическом заводе.

Скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 64 лет от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. 

Сын — Адам Арсамаков (род. 1985).

Управление Московским индустриальным банком 
В январе 2019 года ЦБ отправил на санацию возглавляемый и контролируемый с 1998 года Абубакаром Арсамаковым и членами его семьи МИнБанк по признакам утери ликвидности, незаконных банковских операций и прочих нарушений банковского законодательства. Банк к этому моменту уже имел огромную дыру в балансе. На момент санации банк занимал 33 место по величине активов. Самому Арсамакову и еще 19 бывшим руководителям банка были предъявлены требования на сумму около 195 млрд. руб. Перед самым назначением временной администрации Арсамаков вывел денежные средства с личных счетов из банка, нарушив тем самым ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном банке» и ФЗ «О банкротстве», запрещающие погашения каких-либо обязательств со дня принятия плана о санации и введения временной администрации. Позднее руководство ЦБ направило в правоохранительные органы обращения по факту незаконного вывода прежним руководством банка денежных средств и незаконных финансовых схем. 

В августе 2020 года Арбитражный суд Москвы по требованию ЦБ взыскал со всех экс-руководителей банка сумму примерно в 198 млрд. руб. На тот момент это явилось крупнейшим иском и взысканной суммой убытков на санацию и поддержание ликвидности с бывших владельцев и руководителей кредитной организации в России. Данные по взысканным сумма и ответчикам находятся в картотеке арбитражных дел. Этот вердикт суда стал первым решением по искам к бывшем владельцам, окончательным выгодоприобретателям и руководству кредитных организаций, поданным Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС, структура ЦБ).

Ранее, 17 июня 2020 года, Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение по иску ФКБС и новой назначенной ЦБ администрации МИнБанка об обеспечительных мерах к имуществу бывших владельцев и топ-менеджерам банка. В частности, из постановления суда, размещенного на сайте, следует, что арест наложен на имущество и денежные средства Адама и Абубакара Арсамаковых, Малики Абубакировой, которые ранее входили в состав правления банка. Всего в список вошли 19 человек, а общая сумма требований составила 198,1 млрд. руб.

Награды, почётные грамоты, благодарности, почётные звания

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью» (2006)
 Медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» 1 степени (2006)
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2006)
 Орден имени Ахмата Кадырова (2010)
 Медаль «Слава Адыгеи» (2014)
 Медаль «Во славу Липецкой области» (2016)
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» 3-й степени (2016)
 Медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» (2016)

Почётные грамоты 
 Почётная грамота Губернатора Орловской области (2006)
 Почётная грамота Губернатора Архангельской области (2011)
 Почётная грамота Губернатора Брянской области (2011)
 Почётная грамота Администрации Владимирской области (2011)
 Почётная грамота Администрации Волгоградской области (2011)
 Почётная грамота Администрации Воронежской области (2011)
 Почётный диплом Губернатора Нижегородской области (2011)
 Почётная грамота Администрации Ростовской области (2011)
 Почётная грамота Правительства Ставропольского края (2011)
 Диплом «За доброту и милосердие» Губернатора Воронежской области (2015)
 Почётная грамота Администрации Ненецкого административного округа (2016)
 Почётная грамота Губернатора Ярославской области (2016)
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (2016) — за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между субъектами Российской Федерации и машиностроительными предприятиями Республики Беларусь, оказание им кредитной поддержки

Благодарности 
 Благодарность Мэра Москвы (2003)
 Благодарность Губернатора Архангельской области (2010)
 Благодарность Губернатора Ростовской области (2010)
 Благодарность Главы Администрации Липецкой области (2015)
 Благодарственное письмо и именные часы Губернатора Архангельской области (2016)
 Благодарность Губернатора Ивановской области (2016) — за многолетний добросовестный труд в банковской системе, достигнутые успехи в работе

Почётные звания 
 Почётное звание «Почетный экономист города Москвы» (2005)
 Почётное звание «Заслуженный экономист Карачаево-Черкесской Республики» (2006)
 Почётное звание «Заслуженный экономист Республики Северная Осетия-Алания» (2011)
 Почётное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» (2017) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности

Прочие 
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (2006)
 Почётный знак «Благодарность от земли Воронежской» (2006)
 Знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» (2014)
 Почётный знак Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» (2010)
 Почётный знак «За эффективную инвестиционную деятельность в Орловской области» (2010)
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XXV лет (2011)
 Юбилейный знак «450 лет городу Орлу» (2016)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Московского индустриального банка
 Абубакар Арсамаков: «Легкие прибыли развращают человека», 17.08.2006
 Абубакар Арсамаков: Ставка — на поддержку реального сектора экономики, 16.05.2011

Предприниматели России
Политики Чечни
Кандидаты экономических наук
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации